Dit is een lijst van planetoïden 102801-102900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102801 - || 1999 VX166 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102802 - || 1999 VB168 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102803 - || 1999 VA169 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102804 - || 1999 VJ170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102805 - || 1999 VM170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102806 - || 1999 VU170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102807 - || 1999 VE171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102808 - || 1999 VG172 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102809 - || 1999 VT173 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102810 - || 1999 VH174 || 10 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102811 - || 1999 VM176 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102812 - || 1999 VO176 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102813 - || 1999 VE177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102814 - || 1999 VK177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102815 - || 1999 VL177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102816 - || 1999 VK179 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102817 - || 1999 VE180 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102818 - || 1999 VH180 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102819 - || 1999 VJ181 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102820 - || 1999 VO181 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102821 - || 1999 VR181 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102822 - || 1999 VD182 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102823 - || 1999 VM182 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102824 - || 1999 VU182 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102825 - || 1999 VQ183 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102826 - || 1999 VA184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102827 - || 1999 VU184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102828 - || 1999 VS186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102829 - || 1999 VK187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102830 - || 1999 VU187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102831 - || 1999 VK189 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102832 - || 1999 VL189 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102833 - || 1999 VU189 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102834 - || 1999 VF190 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102835 - || 1999 VN190 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102836 - || 1999 VL191 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102837 - || 1999 VE192 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102838 - || 1999 VO192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102839 - || 1999 VY193 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102840 - || 1999 VO194 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102841 - || 1999 VT194 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102842 - || 1999 VP196 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102843 - || 1999 VZ197 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102844 - || 1999 VM198 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102845 - || 1999 VP198 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102846 - || 1999 VR201 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102847 - || 1999 VV202 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102848 - || 1999 VR203 || 9 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102849 - || 1999 VT210 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102850 - || 1999 VF211 || 14 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102851 - || 1999 VX212 || 12 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102852 - || 1999 VG213 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102853 - || 1999 VU217 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102854 - || 1999 VN220 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102855 - || 1999 VM223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102856 - || 1999 VQ223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102857 - || 1999 VG224 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102858 - || 1999 VY225 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102859 - || 1999 WH1 || 28 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 102860 - || 1999 WJ1 || 28 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 102861 - || 1999 WZ2 || 27 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102862 - || 1999 WB3 || 27 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102863 - || 1999 WL3 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102864 - || 1999 WA4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102865 - || 1999 WD4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102866 - || 1999 WA5 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102867 - || 1999 WE5 || 30 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 102868 - || 1999 WO6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102869 - || 1999 WN10 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102870 - || 1999 WZ10 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102871 - || 1999 WB11 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102872 - || 1999 WE11 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102873 - || 1999 WK11 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102874 - || 1999 WA12 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102875 - || 1999 WB12 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102876 - || 1999 WL12 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102877 - || 1999 WV13 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102878 - || 1999 WZ14 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102879 - || 1999 WP15 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102880 - || 1999 WA18 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102881 - || 1999 WE18 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102882 - || 1999 WX19 || 17 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102883 - || 1999 WA20 || 16 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102884 - || 1999 XQ1 || 2 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102885 - || 1999 XX1 || 3 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102886 - || 1999 XG4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102887 - || 1999 XM4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102888 - || 1999 XV4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102889 - || 1999 XL5 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102890 - || 1999 XV5 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102891 - || 1999 XK6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102892 - || 1999 XY6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102893 - || 1999 XF7 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102894 - || 1999 XV8 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102895 - || 1999 XY9 || 5 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102896 - || 1999 XD10 || 5 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102897 - || 1999 XA11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102898 - || 1999 XD11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102899 - || 1999 XN11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102900 - || 1999 XX12 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten